Шеффилд:

 Шеффилд — город в северной Англии.

Персоналии 
 Шеффилд, Билл (1928—2022) — американский политик и государственный деятель, пятый губернатор Аляски.
 Шеффилд, Джастас (род. 1996) — американский бейсболист.
 Шеффилд, Джон, 1-й герцог Бекингем и Норменби (1648—1721) — английский государственный деятель, писатель и поэт.
 Шеффилд, Кендалл (род. 1996) — игрок в американский футбол.
 Шеффилд, Фредерик (1902—1971) — американский гребец, юрист, филантроп.
 Шеффилд, Чарльз (1935—2002) — американский писатель.
 Шеффилд, Шарлотт (1937—2016) — Мисс США 1957 года.
 Шеффилд, Эд — американский кёрлингист.

Другое 
 «Шеффилд» — английский футбольный клуб из Шеффилда.
  — английский женский футбольный клуб из Шеффилда.
 
 «Шеффилд Уэнсдей» — английский футбольный клуб из Шеффилда.
 «» — название ряда кораблей ВМС Великобритании.
  — город в США (штат Айова, округ Франклин).
 Шеффилд — город в США (штат Алабама, округ Колберт).
  — город в Новой Зеландии.
 Sheffield («Шеффилд») — альбом группы Scooter.